Mount Robson
 Robson Green
 Wade Robson
 Flora Robson
 Mark Robson
 Bryan Robson
 Barry Robson
 Bobby Robson
 John Robson
 Laura Robson
 Jack Robson
 (115449) Robson – planetoida
 Robson da Silva
 Agata Bielik-Robson
 May Robson